Bures  může být:

geografický název
 Bures (Meurthe-et-Moselle) – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Bures (Orne) – francouzská obec v departementu Orne
 Bures-en-Bray – francouzská obec v departementu Seine-Maritime
 Bures-les-Monts – francouzská obec v departementu Calvados
 Bures-sur-Yvette – francouzská obec v departementu Essonne
 Bures (Anglie) – vesnice v Anglii

příjmení osob
 Doris Bures (přechýleně Buresová) (* 1962) – rakouská politička

Související články 
 Bureš
 Bure